

События

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 733 — Основаны Сиракузы.
 733 (по Страбону) или 706 (по Евсевию); по археологическим данным между 720 и 700 — основан город Керкира. Ойкист Херсикрат.
 Около 733 или около 706 — основана Мефона (колония Эретрии).
 Поход Тиглатпаласара III на Дамаск.
 Младший брат вэйского гуна Чжоу-юй стал «своевольничать», гун отстранил его от должности военачальника, и тот бежал.

См. также

Примечания